Bardiani-CSF (UCI Team Code: BAR) — итальянская велосипедная шоссейная велокоманда, основанная в 1982 году. Обладает профессиональной континентальной лицензией UCI. Часто получает уайлд-кард на соревнования UCI World Tour, проводимые на территории Италии.

История 
Создана в 1982 году, менеджером c момента основания по 2011 год был Бруно Ревербери, который ныне (2015 год) занимает в команде должность спортивного директора. За годы существования сменила множество названий.

Регулярно участвует в Джиро д’Италия. На счету велогонщиков команды 24 победы на этапах (последняя одержана Николой Боемом на 10-ом этапе Джиро д’Италия 2015), одна победа в молодёжной и очковой классификациях и три в горной.  

В 1985 году участвовала в Тур де Франс. Пять раз получала приглашение на Вуэльту Испании, имеет две победы на этапах, одержанных Бьяджио Конте в 1996 году.

В 2005—2012 годах команда выступала под флагом Республики Ирландия.

Победы на Гранд Турах

Победы в национальных чемпионатах 
 1993
  Чемпионат Италии в групповой гонке — Массимо Поденцана
 1994
  Чемпионат Италии в групповой гонке — Массимо Поденцана
 1998
  Чемпионат Украины в групповой гонке — Владимир Дума
 2002
  Чемпионат Австралии в индивидуальной гонке на время — Натан О’Нил
 2003
  Чемпионат Украины в индивидуальной гонке на время — Сергей Матвеев

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница велокоманды на сайте UCI

Велосипедные команды